PHL, sigle composé des trois lettres P, H et L, est un code, qui signifie :
 Philippines :
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 .
 Planetary habitability laboratory : un laboratoire de l'Université de Porto Rico à Arecibo.
Code
 En entomologie, Plante Hôte de la Larve